L'età oscura, prima serie della saga di videogiochi Ultima
 Wizards of Mickey II – L'Età Oscura, fumetto Disney fantasy